Zuzana Kučová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipatp.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elina Svitolina che ha battuto in finale Donna Vekić 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Nina Bratčikova (semifinali)
  Anna Floris (semifinali)
  Tamaryn Hendler (primo turno, ritiro)
  Conny Perrin (quarti di finale, ritiro)

 Tadeja Majerič (secondo turno)
 Melanie Klaffner (primo turno)
 Elina Svitolina (campionessa)
 Aleksandrina Najdenova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Governor's Cup Lagos 2011